Двадесетпрва сезона Светског купа у алпском скијању је почела 15. августа 1986. у Лас Лењасу у Аргентини а завршена је 22. марта 1987. у Сарајеву у Југославији. Победници у укупном поретку су били Пирмин Цурбриген и Марија Вализер обоје из Швајцарске.

Календар такмичења

Легенда

Распоред такмичења

Мушкарци

Жене

Поредак – мушкарци

Укупно 

Коначни поредак након 34 трке.

Слалом

Велеслалом

Спуст

Супервелеслалом

Комбинација 

* У комбинацији су бодове освојили само такмичари који су успели да заврше обе трке међу првих тридесет.

Поредак – жене

Укупно 

Коначни поредак након 31 трке.

Слалом

Велеслалом

Спуст

Супервелеслалом

Комбинација 

* У комбинацији су бодове освојили само такмичари који су успели да заврше обе трке међу првих тридесет.

Референце 

Светски куп у алпском скијању
Алпско скијање у 1986.
Алпско скијање у 1987.